Мирдита има више значења:
 
 Област Мирдита
 Република Мирдита

Види још 
 Мирдита, добар дан!